Würzburg kan syfta på:
Würzburg – en stad i regeringsområdet Unterfranken i Bayern
Landkreis Würzburg – en landkrets i regeringsområdet Unterfranken
Würzburgs katolska stift – ett katolskt stift beläget i samma stad
Furstbiskopsdömet Würzburg – ett furstbiskopsstift som existerade mellan 1168 och 1803
Würzburg radar – en serie radaranläggningar under andra världskriget
 Würzburgs universitet – ett universitet i Würzburg 1402–